Stary Groń bezeichnet:

 einen polnischen Berg in den Schlesischen Beskiden, siehe Stary Groń (Schlesische Beskiden)
 einen polnischen Berg in den Saybuscher Beskiden, siehe Stary Groń (Saybuscher Beskiden)
 einen Ort in der polnischen Gemeinde Brenna, siehe Stary Groń (Brenna)